Albert Bourderon (1858-1930), tonnelier et syndicaliste socialiste français ;
 Jacques Bourderon (né Jacques Conia en 1934), écrivain français, auteur de roman policier ;
 Roger Bourderon (1929-2019), historien français, spécialiste de l'histoire du communisme et de la Seconde Guerre mondiale.